Rade steht für:

 Rade (Name) – zu den Namensträgern siehe dort
 die Gartenform des Ackerwildkrauts Kornrade
 Rade (Schiff), eine Eisenbahnfähre im Nord-Ostsee-Kanal

Rade (= Rodung) ist der Name folgender Orte:
 in Niedersachsen
 Rade (Neu Wulmstorf), Ortsteil der Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf
 Rade (Schwanewede), Ortsteil der Gemeinde Schwanewede im Landkreis Osterholz
 Rade (Wittingen), Stadtteil der Stadt Wittingen
in Nordrhein-Westfalen
 ist 'Rade' die ortsübliche Kurzform der Stadt Radevormwald
in Sachsen-Anhalt
 Rade (Jessen), Ortsteil der Stadt Jessen (Elster) im Landkreis Wittenberg
in Schleswig-Holstein
 Rade (Steinburg), Gemeinde im Kreis Steinburg
 Rade b. Hohenwestedt, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Rade b. Rendsburg, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Rade (Tangstedt), Ortsteil der Gemeinde Tangstedt im Kreis Stormarn

Siehe auch:
 Rad (Begriffsklärung)
 Raade
 Rahde
 Rhade (Begriffsklärung)
 Radde